Limbus (lateinisch für „Rand“) steht für:

 Limbus (Theologie), in der katholischen Theologie die Vorhölle
 Limbus (Technik), Teil von Winkel- oder Bogenmaßmessinstrumenten
 Limbus (Auge), das direkt an die Hornhaut angrenzende Skleragewebe
 Limbus, Pfannenrand des Schultergelenks, siehe Labrum glenoidale
 Limbus, oberer Saum eines verwachsenen Kronblatts, siehe Kronblatt #Aufbau und Funktionen
 Limbus Verlag, Innsbruck

Werktitel:
 Limbus (Album), Studioalbum des deutschen Rappers Prezident (2016)
 Tatort: Limbus, deutscher Fernsehfilm von Max Zähle (2020)

Geografie:
 Limbuš (Maribor), Ort in Slowenien

Siehe auch:
 limbisches System (Funktionseinheit des Gehirns)
 limbische Enzephalitis (entzündliche Erkrankung)
 Limbo (Begriffsklärung)